Amphoe Phayakkhaphum Phisai (in Thai ) ist ein Landkreis (Amphoe – Verwaltungs-Distrikt) im Süden der Provinz Maha Sarakham. Die Provinz Maha Sarakham liegt im Zentrum der Nordostregion von Thailand, dem so genannten Isan.

Geographie 
Amphoe Phayakkhaphum Phisai grenzt an die folgenden Distrikte (von Norden im Uhrzeigersinn): an die Amphoe Yang Sisurat und Na Dun in der Provinz Maha Sarakham, an die Amphoe Pathum Rat und Kaset Wisai der Provinz Roi Et, an Amphoe Chumphon Buri der Provinz Surin, sowie an Amphoe Phutthaisong der Provinz Buriram.

Verwaltung

Provinzverwaltung 
Der Landkreis Phayakkhaphum Phisai ist in 14 Tambon („Unterbezirke“ oder „Gemeinden“) eingeteilt, die sich weiter in 227 Muban („Dörfer“) unterteilen.

Hinweis: Fehlende Nummern (Geocodes) beziehen sich auf die Tambon, die heute zu Yang Sisurat gehören.

Lokalverwaltung 
Es gibt eine Kommune mit „Kleinstadt“-Status (Thesaban Tambon) im Landkreis:
 Phayakkhaphum Phisai (Thai: ), bestehend aus Teilen der Tambon Palan und Lan Sakae.

Außerdem gibt es 14 „Tambon-Verwaltungsorganisationen“ ( – Tambon Administrative Organizations, TAO):
 Palan (Thai: )
 Kam Pu (Thai: )
 Wiang Sa-at (Thai: )
 Mek Dam (Thai: )
 Na Si Nuan (Thai: )
 Rat Charoen (Thai: )
 Nong Bua Kaeo (Thai: )
 Mueang Tao (Thai: )
 Lan Sakae (Thai: )
 Wiang Chai (Thai: )
 Nong Bua (Thai: )
 Rat Phatthana (Thai: )
 Mueang Suea (Thai: )
 Phan Aen (Thai: )

Einzelnachweise

Weblinks 
Weitere Informationen zu Amphoe Phayakkhaphum Phisai von amphoe.com (in thailändischer Sprache)

Phayakkhaphum Phisai